Шахівська сільська рада — сільське поселення, Павловський район, Алтайський край, Росія
 Шахівська сільська рада — колишня сільська рада, Добропільський район, Донецька область, Україна